Западный блок:
 Западный блок — понятие в культурологии и политике, а также в обиходной речи, относящееся к определённому кругу наций и государств, чаще всего включающему в себя западную часть Европы, Австралазию и Америку.
 Западный блок — канадская политическая партия, зарегистрированная 30 декабря 2002 года, которая борется за независимость четырёх провинций Канадского Запада: Британской Колумбии, Альберты, Саскачевана и Манитобы.